Гржибовская, Галина:

 Кухар, Галина Владиславовна (в девичестве — Гржибовская) (род. 1951) — советская фигуристка, украинский тренер по фигурному катанию.
 Гржибовская, Галина Николаевна — крымский издатель и энциклопедист.